Die ukrainische Poolbillard-Meisterschaft 2012 war ein Poolbillardturnier, das vom 12. bis 16. Dezember 2012 in der ukrainischen Hauptstadt Kiew ausgetragen wurde. Ermittelt wurden die nationalen Meister in den Disziplinen 8-Ball, 9-Ball, 10-Ball und 14/1 endlos.

Artem Koschowyj gewann alle vier Herrenwettbewerbe. Bei den Damen waren Wiktorija Nahorna und Kateryna Polowyntschuk mit jeweils zwei Goldmedaillen sowie einer Silber- und einer Bronzemedaille am erfolgreichsten.

Medaillengewinner

Wettbewerbe der Herren 
Die Teilnehmer traten zunächst im Doppel-K.-o.-System und ab dem Achtelfinale im K.-o.-System gegeneinander an. Im Folgenden sind die Ergebnisse der Finalrunde angegeben.

14/1 endlos

8-Ball

9-Ball

10-Ball

Wettbewerbe der Damen 
Die Teilnehmerinnen traten zunächst im Doppel-K.-o.-System und ab dem Viertelfinale im K.-o.-System gegeneinander an. Im 14/1 endlos wurde erst ab dem Halbfinale im K.-o.-Modus gespielt. Im Folgenden sind die Ergebnisse der Finalrunde angegeben.

14/1 endlos

8-Ball

9-Ball

10-Ball

Einzelnachweise 

2012
Poolbillardveranstaltung 2012
Billardturnier in Kiew